Greenwood County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Greenwood County, Kansas 
 Greenwood County, South Carolina